Municipio de Swan Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Swan Creek (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Saginaw.
 Municipio de Swan Creek (condado de Fulton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fulton.